Муба́рак Вака́со (; 25 июля 1990, Тамале, Гана) — ганский футболист, полузащитник национальной сборной Ганы.

Клубная карьера 
Вакасо начал свою профессиональную карьеру в «Ашанти Голд». В 2008 году он подписал пятилетний контракт с испанским клубом «Эльче». Через два месяца после перехода в новый клуб Вакасо получил приглашение в сборную.

В конце января 2011 года после нескольких дисквалификаций и клубных санкций контракт был расторгнут. Вскоре после этого Мубарак подписал контракт с другим испанским клубом — «Вильярреал B», выступающем в Сегунде.

Тем не менее 27 февраля 2011 года Вакасо дебютировал в испанской примере в составе «Вильярреала», заменив Хосе Катала на последних минутах игры против «Расинга».

В июле 2012 года подписал четырёхлетний контракт с «Эспаньолом».

28 августа 2013 года перешёл в «Рубин», заключив четырёхлетний контракт. 15 сентября 2013 года дебютировал в составе «Рубина» в матче против «Амкара», выйдя на замену на 67 минуте. 6 октября 2013 года на 11 минуте отметился первым голом в официальных матчах чемпионата России за «Рубин». В апреле 2014 года был отстранён от тренировок с основной командой и переведён в дублирующий состав «Рубина» за нарушение командной дисциплины и этики. Вакасо был раскритикован главным тренером Ринатом Билялетдиновым.

В августе 2014 года на правах годовой аренды перешёл в шотландский «Селтик». Забил гол за «кельтов» в первом матче группового этапа Лиги Европы 2014/15 против зальцбургского «Ред Булла».

В июле 2016 года продолжил карьеру в греческом «Панатинаикосе», подписав со своим новым клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2019 года.

В феврале 2017 года был отдан в аренду испанской «Гранаде», где отыграл остаток сезона.

17 июля 2017 года стал игроком «Алавеса». Ганский футболист подписал контракт сроком на три года.

Национальная сборная 
Мубарак выступал за юношескую сборную Ганы на юношеском чемпионате мира 2005 года в Перу, сыграв два матча в групповом раунде.

13 октября 2012 года Вакасо дебютировал за национальную сборную Ганы в квалификационном матче Кубка Африки против сборной Малави. В финальной стадии Кубка африканских наций 2012 вместе со сборной дошёл до полуфинала, сыграл 5 матчей, забил 4 гола, три из них были забиты с пенальти, тем самым он уступил звание лучшего бомбардира Эменике.

Достижения 
 «Селтик»
 Чемпионат Шотландии по футболу: 2014/15
 Гана
 Серебряный призёр кубка африканских наций: 2015

Интересные факты 

 На матче группового турнира Кубка Африканских наций против ЮАР, после забитого гола продемонстрировал под игровой формой футболку с надписью «Аллах велик», при том, что правила ФИФА запрещают футболисту во время игры делать заявления религиозного характера.

Личная жизнь 
Женат. В 2013 году у него родился сын, который умер в 5-месячном возрасте в январе 2014 года.

Статистика выступлений

Голы за сборную Ганы

Примечания

Ссылки 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»